Pero Lopes Godinho (- Alcácer-Quibir, 4 de agosto de 1578) foi um fidalgo português e companheiro do rei D. Sebastião na Batalha de Alcácer-Quibir.

Nasceu em Cesar. Filho de Sebastião Lopes Godinho, que no século XVI era senhor da Honra de Cesar e da torre senhorial, então lá existente.

Portugueses na Batalha de Alcácer-Quibir
Naturais de Cesar